Пан-де-Асукар () — город на юге Уругвая, в юго-западной части департамента Мальдонадо.

География 
Расположен примерно в 34 км к западу от города Мальдонадо, на пересечении автомобильных дорог № 7 и № 60. Ручей Пан-де-Асукар протекает через юго-западную окраину города. Название города произошло от названия близлежащего холма Серро-Пан-де-Асукар, расположенного, на самом деле, на территории соседнего муниципалитета Пириаполис.

История 
Населённый пункт был основан в октябре 1874 года Феликсом де Лисарса. Получил статус города (Ciudad) 7 сентября 1961 года.

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 6597 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая
Мальдонадо (департамент)